Amaral steht für:

 Amaral (Rebsorte), portugiesische Rebsorte
 Amaral (Name), Familien- und Sportlername, zu Namensträgern siehe dort
 Amaral (Band), spanische Musikgruppe